Kharan – stato principesco dell'India britannica
Kharan – città del Pakistan